John Dolan ist der Name folgender Personen:

* John Dolan (Baseballspieler) (1867–1948), US-amerikanischer Baseballspieler 
 John Dolan (Schriftsteller) (Pseudonym Gary Brecher; * 1955), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter 
 John Dolan (Bischof) (* 1962), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Phoenix
 John Dolan (Eishockeyspieler) (* 1981), schottischer Eishockeyspieler 
 John Dolan (Pokerspieler) (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler